«Together Forever» () ― сингл британского певца Рика Эстли с его дебютного студийного альбома Whenever You Need Somebody. Он занял 1-е место в Billboard Hot 100 18 июня 1988 года и 2-го места в Великобритании. Кроме того, сингл занял 1-е место в Канаде, Ирландии и Испании. Он также вошел в топ-10 в Австрии, Германии, Исландии и Италии.

Трек-лист
7" single
 "Together Forever" (Lover's Leap Remix) – 3:20
 "I'll Never Set You Free" – 3:30

12" maxi
 "Together Forever" (Lover's Leap Extended Remix) – 7:00
 "I'll Never Set You Free" – 3:30

 12" maxi – "Together Forever / Megamix"
 "Together Forever" (Super Dub Mix)
 "Don't Say Goodbye"
 "Never Gonna Give You Up"
 "Whenever You Need Somebody"
 "Together Forever" with Gary Barlow

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Примечания

Ссылки

Синглы 1988 года
Песни, написанные Майком Стоком
Песни, написанные Мэттом Эйткеном
Песни, написанные Питом Уотерманом
Песни Рика Эстли
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Данс-поп-песни
Синглы, возглавлявшие European Hot 100 Singles
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Песни, спродюсированные Стоком, Эйткеном и Уотерманом
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM
Синглы RCA Records